Драфт НХЛ 1995 проходил в Эдмонтоне, Альберта, 8 июля 1995 года. Драфт проходил на арене клуба НХЛ Эдмонтон Ойлерс — Эдмонтон Колизеум. Всего было задрафтовано 234 хоккеиста. Начиная с этого сезона право выбора для команд, не попавших в предыдущем сезоне в плей-офф, определялось при помощи жребия.

1 Раунд

2 Раунд

Известные игроки, выбранные в последующих раундах

Ссылки 
 Драфт НХЛ 1995 на hockeydb.com

Драфты НХЛ
НХЛ в 1995